Меженинов — русская фамилия.
 Меженинов, Алексей Юрьевич (1905? — 1965?) — советский инженер, конструктор.
 Меженинов, Александр Павлович (1834—1910) — генерал, герой Сербско-турецкой войны 1876 года, поэт.
 Меженинов, Николай Павлович (1838—1901) — инженер-путеец, изыскатель и строитель железных дорог в России.